Csehi Árpád (Szatmárnémeti, 1975. április 8.) romániai magyar politikus, 2008-2012 között a Szatmár Megyei Önkormányzat elnöke volt.

Életrajz 

Csehi Árpád 1975. április 8-án született Szatmárnémetiben. A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban érettségizett 1993-ban. A Temesvári Tudományegyetem közgazdaság karán 1997-ben végzett, majd 1999-től az aradi Vasile Goldis egyetemen tanult jogot - itt 2004-ben végzett. Időközben az Autonet Kft-nél kezdett dolgozni, melynek gazdasági igazgatója lett. Munkáját itt 2007-ig végezte, mikor is az RMDSZ Szatmár megyei elnökének választották. 2009 augusztusában házasodott, egy gyermek édesapja.

Politikai tisztségek 

Csehi Árpád 2000-től tagja az RMDSZ-nek, 2004-ben a Szatmár Megyei Tanács költségvetési bizottságának elnöke lett. 2007 szeptemberében megválasztották az RMDSZ Szatmár megyei szervezete elnökének. Az RMDSZ megyei szervezetének új elnöke ekkor a beszédében elmondta, arra szeretne törekedni, hogy a vidéki településeken is munkahelyek létesüljenek, valamint a fiatal nemzedék segítését is prioritásnak tartja. A 2008-as választásokon a pártban őt jelölték a megyei tanácselnöki tisztségre, a másik két elnökjelölt, Günthner Tibor és Kovács Máté már az elején visszalépett Csehi javára. A 2008. június 1-i helyhatósági választáson , 43,93 százalékkal szerezte meg a Szatmár Megyei Tanács elnöki posztját  beiktatását június 20-án tartották meg. 2008 októberében lett alelnöke az RMDSZ-es Önkormányzati Képviselők Országos Tanácsának. 2009 szeptemberében megválasztották az Északnyugati Fejlesztési Tanács elnökének. Az RMDSZ a 2012-es választásokon a megyei tanácselnöki székért ismét Csehi Árpádot indította, ahol azonban alulmaradt.

Nevéhez fűződő megvalósítások 

Csehi Árpád nevéhez számos megvalósítás fűződik. 2009-ben Szatmárnémeti repülőterén megkezdődött egy új navigációs rendszer beszerelése, amelynek segítségével a gépek rossz látási viszonyok között is biztonságos körülmények között tudnak leszállni. Az új landolási rendszer beruházási értéke 720 ezer euró volt, amelyből a 380 ezer euró a berendezés értéke, 340 ezer euró pedig a munkadíj, amit teljes egészében központi támogatásból fedezett a megyei tanács.2010 júliusában Romániában Szatmár megyében nyílt meg az első EU-konform hulladéktározó, a megyének az országban elsőként sikerült elérnie, hogy betartsák az előírásokat.Elnöki működése alatt kerültek a megyei kórházak megyei tanács hatáskörébe. Mandátuma idején számos infrastrukturális fejlesztést vittek véghez, több utat is felújítottak, fejlesztették az intézményeket, így például modernizálták Szatmárnémeti kórházait, megnyitotta kapuit a Szatmár Megyei Könyvtár olvasóterme, de új otthonba költözött a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc gimnázium is. 2010 novemberében Szatmár megyében két, egyenként 12,3 millió lejes beruházást hagytak jóvá: az egyik a már évek óta prioritást élvező Lunaforráson (Luna Şes) létesítendő sípálya, a másik pedig a Krasznabélteki termálfürdő felújítása volt. 2012 januárjában hosszabb szünet után ismét kétnyelvű feliratokat helyeztek el a Szatmár megyei kórházakban. Csehi Árpád ekkor elmondta, hogy nem kívánnak kampányt csinálni belőle, de rendre és következetesen mindenütt bevezetik a kétnyelvűséget.

Források 

RMDSZ-tagok
Romániai magyar politikusok
1975-ben született személyek
Szatmárnémetiek
Élő személyek